Csehország
 Herálec, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Herálec, település a Žďár nad Sázavou-i járásban